Die Rhycheridae sind eine Familie meist relativ kleiner und gut getarnter, plumper Knochenfische aus der Ordnung der Armflosser (Lophiiformes). Im Deutschen werden die Tiere als Anglerfische oder Fühlerfische bezeichnet, was aber zu Verwechselungen mit Arten aus den Familien Antennariidae, Histiophrynidae und Tathicarpidae führen kann. Alle Arten der Rhycheridae leben südlich von 30° südlicher Breite an der Küste des südlichen Australiens, sowie an der Küste Tasmaniens in warm gemäßigten Meeresregionen. Als englischer Trivialname der erst 2022 eingeführten Familie wurde die Bezeichnung „Balrog frogfishes“ vorgeschlagen, in Anlehnung an das Balrog-Monster in Tolkiens Fantasyepos Der Herr der Ringe. Wie der Balrog sind die Arten der Rhycheridae oft rötlich gefärbt. Außerdem wurden sie oft dabei fotografiert wie sie gähnend das Maul aufreißen.

Merkmale 
Wie alle Anglerfische sind die Rhycheridae schuppenlos und zeigen als typisches Merkmal eine aus dem ersten Hartstrahl der Rückenflosse gebildete „Angel“ (Illicium) mit anhängendem Köder (Esca). Diagnostische Merkmale der Familie sind die paarigen, einfachen, ovalen Eierstöcke, das T-förmige Ectopterygoid, das Fehlen von Entopterygoid und Epuralia (längliche, freistehende Knochen im Schwanzflossenskelett) und das Vorhandensein der Pharyngobranchiale (Teil des Kiemenskeletts).

Wahrscheinlich sind alle Arten der Rhycheridae brutpflegend und legen ihre Eier in ein nestartiges Gebilde. Für die Gattungen Allenichthys und Kuiterichthys liegen bisher aber noch keine bestätigenden Beobachtungen vor.

Systematik 
Die Familie wurde erst im Jahr 2022 eingeführt. Die Typusgattung ist Rhycherus, die 1907 durch den australischen Ichthyologen James Douglas Ogilby zuerst beschriebene Gattung der Familie. Die Rhycheridae sind die Schwesterfamilie der Handfische (Brachionichthyidae).

Das folgende Kladogramm zeigt die verwandtschaftliche Stellung der Rhycheridae zu den anderen Familien der Anglerfische:

Gattungen und Arten 
Zu den Rhycheridae gehören sechs Gattungen mit zehn Arten:

 Gattung Allenichthys Pietsch, 1984.
 Glauerts Anglerfisch (Allenichthys glauerti (Whitley, 1944))
 Gattung Echinophryne McCulloch & Waite, 1918.
 Stacheliger Anglerfisch (Echinophryne crassispina McCulloch & Waite, 1918)
 Mitchells Anglerfisch (Echinophryne mitchellii (Morton, 1897))
 Reynolds Anglerfisch (Echinophryne reynoldsi Pietsch & Kuiter, 1984)
 Gattung Kuiterichthys Pietsch, 1984.
 Gabelflossen-Anglerfisch (Kuiterichthys furcipilis (Cuvier, 1817))
 Kuiterichthys pietschi Arnold, 2013.
 Gattung Phyllophryne Pietsch, 1984.
 Glatter Anglerfisch (Phyllophryne scortea (McCulloch & Waite, 1918))
 Gattung Porophryne Arnold, Harcourt & Pietsch, 2014
 Porophryne erythrodactylus Arnold, Harcourt & Pietsch, 2014
 Gattung Rhycherus Ogilby, 1907
 Quasten-Anglerfisch (Rhycherus filamentosus (Castelnau, 1872))
 Glovers Anglerfisch (Rhycherus gloveri Pietsch, 1984)

Einzelnachweise 

Armflosser
Lophiiformes